Vallée bezeichnet:
 Vallée (Erdre), Fluss in Frankreich, Nebenfluss der Erdre
 Vallée de Paray, Fluss in Frankreich
 Vallée de Reuse, Fluss in Frankreich

Vallée ist der Familienname folgender Personen:
 André Vallée (1930–2015), Bischof von Hearst
 Bernard Vallée (1945–2021), französischer Fechter
 Bert L. Vallee (1919–2010), US-amerikanischer Biochemiker
 Boris Vallée (* 1993), belgischer Radsportler
 Charles Louis de la Vallée-Poussin (1827–1903), belgischer Geologe
 Dirk Vallée (1965–2017), deutscher Bau- und Verkehrsingenieur
 Franz Vallée (* 1964), deutscher Betriebswirt und Hochschullehrer
 Henri Vallée (1865–1916), französischer Kutschen-, Fahrrad- und Autobauer
 Jacques Vallée (* 1939), französischer Astronom
 Jean Vallée (1941–2014), belgischer Sänger und Songschreiber
 Jean-Marc Vallée (1963–2021), kanadischer Filmregisseur
 Rudy Vallée (1901–1986), US-amerikanischer Sänger

Siehe auch:
 Automobiles Vallée, ehemaliger französischer Automobilhersteller
 La Vallée
 De la Vallée